Лаодамия в древногръцката митология е името на:

 Майката на Сарпедон от Зевс, една от дъщерите на Белерофонт.
 Съпругата на Протесилай и дъщеря на Акаст и Астидамея. Дори и след като загинал в Троянската война, Лаодамия продължила да го обича, като даже направила статуя, която да прилича на него. Боговете се смилили над нея и Хермес извел Протесилай от подземното царство. Виждайки го, Лаодамия решила, че той се връща от Троя и когато го отвели обратно в Хадес, тя се самоубила от мъка.  Павзаний (IV, 2, 5) нарича жената на Протесилай Полидора.

Източници 

Герои от древногръцката митология
Жени на Зевс